«Лучший город Земли»:

 «Лучший город Земли» — советская песня середины 60-х годов о Москве. Автор слов Л. Дербенев, композитор А. Бабаджанян, исполнитель Муслим Магомаев.
 «Лучший город Земли» — 24-серийный телефильм 2003 года, продолжение многосерийного фильма «Московские окна». Режиссёр Александр Аравин, сценарий Алексея Глазкова.